Семён Ха́нин:
 Ханин, Семён Владимирович (род. 1999) — российский шахматист.
 Ханин, Семён Ефимович — советский и российский экономикогеограф.
 Семён Ханин (род. 1970) — русский поэт и переводчик.